Eerste klasse (1959/1960) była 57. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół Lierse SK.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii